Maison Trimbach ( F.E. Trimbach ) est un domaine viticole situé à Ribeauvillé, Alsace, France. Trimbach produit bon nombre de ses vins haut de gamme à partir de ses propres vignobles, mais exploite également une entreprise de négoce qui achète des raisins pour produire des vins supplémentaires. L'entreprise est particulièrement connue pour ses vins de riesling secs haut de gamme produits dans un style de vin traditionnel d'Alsace.

Historique 

L'entreprise a été fondée à Riquewihr en 1626 par Jean Trimbach de Sainte Marie aux Mines . Dans les années 1840, la cave est déplacée à Hunawihr, et est déplacé a Ribeauvillé juste après la première guerre mondiale.

Vins et vignobles 
Le plus célèbre des vins est le Clos Ste Hune, un Riesling sec produit à partir d'une parcelle spéciale à l'intérieur du vignoble alsace grand cru rosacker.

Références

Liens externes 

 
 Trimbach profiled by The Wine Doctor

Domaine viticole  dans le Haut-Rhin
Ribeauvillé